Solitária é uma localidade da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Nesta localidade está localizada a Cascata de Solitária.

Está localizada a cerca de seis quilômetros à oeste da zona urbana de Igrejinha.

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Turismo em Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha